Larrue ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Larrue (* 1984), französischer Schriftsteller
 Christophe Larrue (* 1973), französischer Rugby-Union-Spieler
 Hervé Larrue (* 1935), französischer Rugby-Union-Spieler